Krucze Skały – urwisko skalne w Karkonoszach koło Karpacza
 Krucze Skały – skały na Pogórzu Kaczawskim w Jerzmanicach-Zdroju
 Krucze Skały – skały w Górach Kruczych, w Sudetach Środkowych, w woj.dolnośląskim
 Krucze Skały – skały w miejscowości Podlesice na Wyżynie Częstochowskiej
 Krucze Skały – skały w Szklarskiej Porębie
 Krucza Skała – wzniesienie (681 m) w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Kruczych